Кубок независимости Армении по футболу 2002 года — 11-й розыгрыш национального Кубка среди 16 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался с 1/8 финала 30 марта и завершился 27 мая 2002 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Мика» (Аштарак) стартовала в розыгрыше вместе со всеми командами.

Результаты

1/8 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 30 и 31 марта 2002 года.

Ответные матчи прошли 3, 6 и 7 апреля 2002 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 19 и 20 апреля 2002 года.

Ответные матчи прошли 27 и 28 апреля 2002 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 14 и 15 мая 2002 года.

Ответные матчи прошли 20 и 21 мая 2002 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2002
 Первая лига Армении по футболу 2002

Ссылки 
 Статистика на klisf.info
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2002 году
Спорт в Армении в 2002 году